Хесус Рикардо Ангуло Уриарте (; ) — мексиканский футболист, полузащитник клуба «Гвадалахара» и сборной Мексики. Бронзовый призёр Олимпийских игр 2020 года в Токио.

Клубная карьера 
Ангуло — воспитанник клубов «Тихуана» и «Дорадос де Синалоа». 27 января 2016 года в поединке Кубка Мексики против «Леонес Негрос» Хесус дебютировал за основной состав последнего. 13 марта в матче против «Толуки» он дебютировал в мексиканской Примере. По итогам сезона клуб вылетел из элиты. 22 января 2017 года в поединке против «Атланте» Хесус забил свой первый гол за «Дорадос де Синалоа». Летом 2018 года Ангуло перешёл в «Тихуану». 22 июля в матче против «Гвадалахары» он дебютировал за новую команду. 27 апреля 2019 года в поединке против «Атлетико Морелия» Хесус забил свой первый гол за «Тихуану». 

Летом 2019 года Ангуло перешёл в «Некаксу». 28 июля в матче против УНАМ Пумас он дебютировал за новый клуб. 4 августа в поединке против «Веракрус» Хесус забил свой первый гол за «Некаксу».

В начале 2020 года Ангуло подписал контракт с «Гвадалахарой». 12 января в матче против «Веракрус» он дебютировал за новую команду. 13 августа в поединке против «Хуареса» Хесус забил свой первый гол за «Гвадалахар»у.

Международная карьера 
3 октября 2019 года в товарищеском матче против сборной Тринидад и Тобаго Ангуло дебютировал за сборную Мексики. В этом же поединке он забил свой первый гол за национальную команду.

В 2021 году в составе олимпийской сборной Мексики Ангуло принял участие в летних Олимпийских играх 2020 в Токио. На турнире он сыграл в матчах против команд Южной Кореи, ЮАР и Бразилии.

Примечания 

Футболисты Мексики
Игроки сборной Мексики по футболу
Игроки олимпийской сборной Мексики по футболу
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Игроки ФК «Дорадос де Синалоа»
Игроки ФК «Некакса»
Игроки ФК «Гвадалахара»
Игроки ФК «Тихуана»